ГП "СК "Ольвия" (укр. ДП «СК "Ольвія"»). — государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия". Расположено в Корабельном районе Николаева, северной части Днепро-Бугского лимана.

До 18 октября 2016 года носило название ГП «СМП "Октябрьск"» (укр. ДП «СМП "Октябрьск"»).

Ссылки 
 СМП «Ольвия» на ukrport.org.ua
 СМП «Ольвия» на ukrindustrial.com
 СМП «Ольвия» на marconi.com.ua 
 СМП «Ольвия» на lot-co.mksat.net

Примечания 

Порты Украины
Компании Николаева
Транспорт Николаева